W Grupie E eliminacji do piłkarskich Mistrzostw świata 1994 udział wzięły następujące zespoły:
 
 
 
 
 
 
Awans wywalczyły dwie najlepsze drużyny.

Tabela 

 Awans z grupy F wywalczyły  i  .

Wyniki

Bibliografia 
 RSSSF.COM
 

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1994
1992 w Europie
1993 w Europie